Diaphanosoma är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Fischer 1850. Diaphanosoma ingår i familjen Sididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Diaphanosoma